Васьківчики — лісовий заказник за 1,5 км від с. Васьковичі Красилівського району на Хмельниччині. Був зарезервований для заповідання рішенням Хмельницького облвиконкому № 2 від 01.11.1996 року.

Опис 
Лісове урочище, яке виконує ґрунтозахисну роль.

Площа — 49 га.

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання